Тихоновщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тихоновщина — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Тихоновщина — деревня в Ильинском районе Пермского края.

См. также 
Тихон